The Good Cop ist 

 The Good Cop (Film), ein dänischer Spielfilm aus dem Jahr 2004 
 The Good Cop (Fernsehserie), eine US-amerikanische Krimi-Serie aus dem Jahr 2018